Nueva Linda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Linda, Pantelhó, Chiapas, 
 Nueva Linda, Frontera Comalapa, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar